Дотишамп () — русское дореволюционное написание французской аристократической фамилии д’Отишам. В таком виде фамилия вошла в русскую историю и культуру.
 Дотишамп, Жан Франк Луис (1738—1831) — генерал-лейтенант французской и генерал от кавалерии русской службы, командир Кавалергардского полка, комендант Лувра.
 Дотишамп, Шарль Мари де Бомон (1770—1859) — французский вандейский военачальник-роялист, племянник генерала-роялиста французской и русской службы маркиза Жана Луи Дотишампа.